Devon (geološko razdoblje)
 Devon (grofovija)
 Devon (rijeka)
 Devon (kobasica)